In de Griekse mythologie is Mopsus de naam van twee bekende zieners:

 Mopsus (zoon van Apollo)
 Mopsus (zoon van Chloris)

Andere betekenissen:
 Mopsus (geslacht), een spinnengeslacht